Das Virginia Slims Masters 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Saint Petersburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 5. bis 11. April 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Saint Petersburg